Самарка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Самарка — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Самарка — село в Абайском районе Карагандинской области.
 Самарское — село Самарском районе Восточно-Казахстанской области, до 1964 года называлось Самарка.

Россия 
 Самарка — село в Локтевском районе Алтайского края.
 Самарка — село в Рубцовском районе Алтайского края.
 Самарка — деревня в Манском районе Красноярского края.
 Самарка — село в Глушковском районе Курской области.
 Самарка — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области, упразднена в 2004 г.
 Самарка — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Самарка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Самарка — село в Чугуевском районе Приморского края.
 Самарка — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.

Украина 
 Самарка — село в Окнянском районе Одесской области.